Ascheberg ist der Name folgender Orte:

 Ascheberg (Westfalen), Gemeinde im Münsterland
 Ascheberg (Holstein), Gemeinde in Holstein
 Gut Ascheberg, ebendort
 Burg Ascheberg, mittelalterliche Burg in Steinfurt, heute Bodendenkmal
 Ascheberg (Finsterwalde), 117,5 m hohe Erhebung bei Finsterwalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Ascheberg ist der Name

 des westfälischen Uradelsgeschlechts von Ascheberg, siehe Ascheberg (Adelsgeschlecht)

Ascheberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian von Ascheberg (1958–2013), deutscher Rekordliegeradfahrer
 Dietrich von Ascheberg († 1632), Domherr in Münster

 Ludger Engelbert von Ascheberg († 1677), Domherr in Münster
 Rutger von Ascheberg (1621–1693), deutsch-baltischer Feldmarschall
 Sibylle Ascheberg von Bamberg (1888–1966), deutsche Malerin
 Ursula Sophia von Ascheberg (1780–1811), Äbtissin des Stifts Nottuln

Siehe auch:
 Ascheberg zu Venne
 Aschberg
 Aschenberg